Franz Sales ist der Name folgender Personen:
* Franz Sales (1540/1550–1599), franco-flämischer Komponist und Sänger
 Franz von Sales (François de Sales; 1567–1622), französischer Geistlicher, Kirchenlehrer und Heiliger

Siehe auch:
 Franz Sales (Vorname), männlicher Vorname
 Oblaten des hl. Franz von Sales, Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche
 Oblatinnen des hl. Franz von Sales, Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche
 Missionare des hl. Franz von Sales, Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche
 Töchter des hl. Franz von Sales von Lugo, Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche
 Pfarrkirche zum heiligen Franz von Sales, katholische Pfarrkirche in Wien
 Franz-von-Sales-Kirche (Düsseldorf), Filialkirche in Düsseldorf
 Franz Sales Haus, katholische Einrichtung für Menschen mit geistigen Behinderungen in Essen
 Franz von Sales-Heimvolksschule Niedernfels, Schule im Chiemgau, Bayern